Верье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, в департаменте Арденны. Входит в состав кантона Ле-Шен и округа Вузье.

Код INSEE коммуны — 08471.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 33 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 35 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 22 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 13 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 59,1 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 13 активных работали 13 человек (7 мужчин и 6 женщин), безработных не было. Среди 9 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны